Лимон:
 Лимон — вид дерев роду Цитрус, а також його плід.
 Лимон (місто) — портове місто на Карибському морі в Коста-Риці.
 Лимон (провінція) — провінція в Коста-Риці.
 Лимон (кантон) — кантон в Коста-Риці.
 Лимон (Гондурас) — регіон  в Гондурасі, в департаменті Колон .
 Лимон (число) — жаргонна назва мільйону грошової одиниці.